USRP bezeichnet
 Universal Software Radio Peripheral, eine Software Defined Radio-Hardware
 UTM/UPS Standardized Raster Product Specification, einen Standard für GIS-Daten

USRP